Perlin steht für:

 Perlin, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Bernard Perlin (1918–2014), US-amerikanischer Maler
 Joachim Peter Perlin (1791–1875), deutscher Schneider
 Juri Jewgenjewitsch Perlin (1917–1990), russisch-moldawischer Physiker
 Ken Perlin, US-amerikanischer Informatiker
 Wladimir Pawlowitsch Perlin (* 1942), weißrussisch-sowjetischer Cellist, Dirigent, und Pädagoge